LED е съкращение на латиница и може да се отнася до:
 английска абревиетура за светодиод (Light-emitting diode);
 светодиодна (LED) лампа
 Lupus erythematosus disseminatus, автоимунно заболяване